ADAMTSL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 951 амінокислот, а молекулярна маса — 104 621.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Металопротеази